Het FIM Wereldkampioenschap Supersport 2004 was het zesde seizoen van dit kampioenschap en telde tien wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 29 februari verreden op het Circuit Ricardo Tormo Valencia in Spanje. De laatste wedstrijd werd op 3 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden. De Australiër Karl Muggeridge wist het kampioenschap te winnen met 207 punten.

Kalender

Puntentelling
 Op iedere wedstrijddag worden een race verreden.
 De eerste vijftien geklasseerden krijgen punten, te weten:

 Wie aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft mag zich wereldkampioen noemen.

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

 * Tussen haakjes de oorspronkelijke klasseringen. De top zes Honda rijders werden gediskwalificeerd nadat op papier onregelmatigheden werden geconstateerd omtrent technische gegevens. Nadat Honda had aangegeven dat er alleen maar fouten waren gemaakt bij het invullen van de deze formulieren, werden de rijders door de FIM gerehabiliteerd. De punten voor het teamklassement werden niet hersteld.

Referenties

Wereldkampioenschap Supersport
Motorsport in 2004